Pradier ist der Familienname folgender Personen:
 James Pradier (eigentlich Jean Jacques Pradier; 1790–1852), französischer Bildhauer
 Paul Pradier-Fodéré (1827–1904), französischer Jurist und Publizist
 Perrette Pradier (eigentlich Perrette Marie Mathilde Chevau; 1938–2013), französische Schauspielerin